Змагання з плавання на дистанції 200 метрів брасом серед чоловіків на Чемпіонат світу з водних видів спорту 2022 відбулися 22 і 23 червня 2022 року.

Рекорди
Перед початком змагань світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Попередні запливи розпочалися 22 червня о 09:50 за місцевим часом.

Півфінали
Півфінали розпочалися 22 червня о 18:45 за місцевим часом.

Фінал
Фінал відбувся 23 червня о 19:28 за місцевим часом.

Примітки 

200 метрів брасом (чоловіки)